Jan Gielens (voetballer)
Jan Gielens (filosoof)